Kristián Ludvík Meklenburský (Kristián Ludvík Arnošt August Maxmiláan Jan Albrecht Adolf Fridrich; 29. září 1912, Ludwigslust – 18. července 1996, Gut Hemmelmark) byl druhým synem posledního vládnoucího meklenbursko-zvěřínského velkovévody Fridricha Františka IV.

Mládí 

Kristián Ludvík se narodil v Ludwigslustu jako druhý syn meklenbursko-zvěřínského velkovévody Fridricha Františka IV. a princezny Alexandry Hannoverské, dcery hannoverského korunního prince Ernesta Augusta a Thyry Dánské. Po porážce Německého císařství v první světové válce jeho otec 14. listopadu 1918 abdikoval.

Po zrušení monarchie odjela rodina v roce 1919 na pozvání královny Alexandriny, manželky dánského krále Kristiána X., do Dánska, kde rok žila v paláci Sorgenfri. Později se rodina vrátila do Meklenburska a žila v Gelbensande, od roku 1921 sídlila na zámku Ludwigslust. Po dokončení školy v roce 1935 vešel Kristián Ludvík jako rekrut do 14. pluku kavalerie v Ludwigslustu, se kterým byl v roce 1939 povolán do druhé světové války. V roce 1944 byl kvůli dekretu jako člen bývalého vládnoucího rodu propuštěn z ozbrojených sil.

Po válce 
Po válce byl Ludwiglust nejdříve okupován Brity, ale brzy přešel do Sovětské okupační zóny, a tak Kristián Ludvík odešel s rodinou na zámek Glücksburg ve Šlesvicko-Holštýnsku. Brzy se však vrátil do Ludwigslustu, aby převzal rodinné bohatství, tam byl však zajat sovětskou armádou. Po uvěznění byl letecky dopraven do Moskvy, kde byl na odsouzen na 25 let do věznice Lubjanka.

V roce 1953 byl na intervenci Konrada Adenauera propuštěn a na Vánoce 1953 se vrátil k rodině na Glücksburg.

Manželství a potomci 
5. července 1954 se jako dvaačtyřicetiletý v Glücksburgu oženil s princeznou Barborou Pruskou, dcerou prince Zikmunda Pruského a princezny Šarloty Sasko-Altenburské. Církevní sňatek se konal 11. července 1954. Manželé spolu měli dvě dcery:
 Donata Meklenburská (* 11. března 1956)
 Edwina Meklenburská (* 25. září 1960)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Meklenburských
Němečtí šlechtici
Narození v roce 1912
Narození 29. září
Narození v Ludwigslustu
Úmrtí v roce 1996
Úmrtí 18. července
Muži